Velika nagrada Italije je lahko:

Velika nagrada Italije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Italije, motociklistična dirka